Pâclișa (<  "infernal"):
 Pâclișa (), localitate în județul Alba
 Râul Pâclișa (), județul Alba, un curs de apă, afluent al râului Mureș

Păclișa 
 Păclișa (), un sat din județul Hunedoara

Pâclișanu 
Pâclișan, Pâclișanu:
 Adrian Pâclișan
 Zenovie Pâclișanu (Pâclișan) (1886, Straja, Alba  1958, Jilava), un istoric român

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera P

Toponime românești